Maca, plante  de la famille des Brassicaceae.
 Macá, volcan au Chili
  MACA, Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan en  Côte d'Ivoire